Numele Mosela (franceză: Moselle; germană: Mosel) se poate referi la:
Mosela, un râu din Franța și Germania, afluent al Rinului;
Moselle: un departament francez traversat de acest râu;
Mosel: o regiune viticolă din Germania, din jurul văii Moselei
Mosel: un cartier al orașului german Zwickau;
Termenul intră și în numele următoare:
Meurthe-et-Moselle: un departament francez;
Rhin-et-Moselle: un fost departament francez din perioada 1798 - 1814;